Incontrolable se puede referir a:

Un adjetivo, que significa que algo no se puede moderar o refrenar.
Incontrolable (álbum), álbum del grupo español Ska-P.